Skvättan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skvättan (vid Storskäret, Malax), Österbotten,  (3 ha)
 Skvättan (vid Långön, Malax), Österbotten,  (0 ha)
 Skvättan, Närpes, Österbotten, 
 Skvättan, Borgå, Nyland,  (3 ha)

Se även
Skvätthällen

Robotskapade Finlandförgreningar